Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel Japan Open) van 2000 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2000 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 26e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2000. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Française Julie Halard-Decugis won de titel in het enkelspel en, samen met de Amerikaanse Corina Morariu, ook in het dubbelspel.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Julie Halard-Decugis uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als tweede geplaatste Amerikaanse titelverdedigster Amy Frazier in drie sets. Halard-Decugis wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Japan op haar naam te schrij­ven. Het was haar twaalfde, en laatste, WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Corina Morariu en Kimberly Po had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Morariu wist haar titel te verlengen.

Alle geplaatste teams bereikten de halve finale.

Het als eerste geplaatste duo Julie Halard-Decugis en Corina Morariu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Française Halard had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Morariu negen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Japan 2000
Japan